

Film en televisie 
 Der Untergang, een Duitse oorlogsfilm uit 2004 die ook als Downfall is uitgebracht
 Downfall (spelprogramma), een Amerikaans spelprogramma gepresenteerd door Chris Jericho
 Dead Space: Downfall, een Amerikaanse geanimeerde sciencefictionfilm uit 2008

Muziek 
 Downfall (band), een punkband uit Californië

Albums 
 Downfall (album van The Gathering), een muziekalbum van de Nederlandse rockband The Gathering
 Downfall (album van Solitude Aeturnus), een muziekalbum van de Amerikaanse metalband Solitude Aeturnus
 Downfall (ep van From Ashes to New), een ep van de Amerikaanse metalband From Ashes to New
 My Downfall (Original Soundtrack), een album van de Canadese producer Venetian Snares

Singles 
 Downfall (single van Architects), een single van de Engelse metalband Architects
 Downfall (single van Children of Bodom), een single van de Finse metalband Children of Bodom
 Downfall (single van Matchbox Twenty), een single van de Amerikaanse rockband Matchbox Twenty
 Downfall (single van Trust Company), een single van de Amerikaanse metalband Trust Company
 The Downfall, een single van de Zweedse metalband Gardenian